Дикимдя — название населённых пунктов:

Россия 
 Дикимдя — село в Горном улусе Якутии.
 Дикимдя — село в Нюрбинском районе Якутии.
 Дикимдя — село в Олёкминском районе Якутии.